El término Herías puede aplicarse a:

 Herías, una parroquia del concejo asturiano de Illano.
 Herías, una parroquia  y lugar del concejo asturiano de Lena.